2002 Голяма награда на Великобритания е 53-то за Голямата награда на Великобритания и десети кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 7 юли 2002 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания